Die 20. nationale Deutsche Tischtennis-Meisterschaft fand am 15. und 16. März 1952 in Ost-Berlin in der Deutschen Sporthalle statt. Organisiert und ausgerichtet wurde dieses Turnier von der Sektion Tischtennis der DDR.

Alle Disziplinen zeigten neue Titelträger, kein Titel aus dem Vorjahr konnte verteidigt werden. Im Herreneinzel siegte Heinz Schneider vor Rudi Piffl. Beide Gegner spielten auch zusammen im Doppel und holten hier Gold. Bei den Damen setzte sich Ilse Donath im Endspiel gegen Uschi von Puttkamer durch. Das Damendoppel gewannen Berti Capellmann/Erika Weskott, im Mixed dominierte das ostdeutsche Paar Heinz Schneider/Astrid Horn.

Von den Spitzenspielern fehlten Dieter Mauritz, Bernd Vossebein und Vorjahressiegerin Hilde Bussmann.

Alle Spiele wurden im Modus Best-of-Five (drei Gewinnsätze) ausgetragen.

Ergebnisse 
Die Quelle Zeitschrift DTS, 1952/6, Ausgabe West-Süd führt alle Einzelergebnisse auf, erwähnt aber für die Doppel- und Mixedspiele nur die Endspiele. Vornamen der Aktiven fehlen. Das Tischtennis-Archiv von Hans-Albert Meyer nennt für alle Wettbewerbe die vier Erstplatzierten.

Herreneinzel 
Die Herreneinzel begannen mit einer Vorrunde, der sich fünf weitere Runden sowie das Endspiel anschlossen.

Dameneinzel

Herren-Doppel

Damen-Doppel

Mixed

Einzelnachweise

Weblinks 
 DM 1951/52 – Vereinszugehörigkeit, Zusammenstellung: Edgar Kemmer (abgerufen am 22. November 2018)
 Deutsche Meister der Damen und Herren ab 1931 (Plätze 1-4), Tischtennis-Archiv von Hans-Albert Meyer (abgerufen am 10. November 2017)

Literatur 
 Ausführliche Berichte und alle Ergebnisse der Einzelwettbewerbe in Zeitschrift DTS, 1952/6, Ausgabe West-Süd, Seite 1–3.
 Rückblick Zeitschrift DTS, 1952/7, Ausgabe West-Süd, Seite 3
	

1952
Tischtennisveranstaltung 1952
Tischtennis-Meisterschaft 1954
Tischtennis-Meisterschaft 1954
Berlin-Friedrichshain